Лигита́нские острова, острова Лигитан (, ) — группа островов, песчаных банок и коралловых рифов в море Сулавеси, входящая в состав Малайского архипелага. Принадлежит Малайзии, относится к территории штата Сабах.

Площадь суши — менее 1 км² — является непостоянной с учетом периодического исчезновения части рифов и банок. Наиболее крупные острова — Лигитан и Мабул. Население — около 2000 человек, сосредоточено на острове Мабул. На многих островах оборудованы морские курорты, широкое распространение приобрел дайвинг.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Географические координаты — 

Лигитанские острова находятся в заливе Сибуко моря Сулавеси у юго-восточной оконечности Калимантана (расстояние до ближайшей точки Калимантана — около 15 км), входят в состав Малайского архипелага. От Калимантана и группы прибрежных островов и рифов отделены проливом Лигитан. Архипелаг вытянут с востока на запад, сужаясь в этом направлении. Протяженность около 60 км, расстояние с севера на юг в наиболее широкой, восточной части составляет около 20 км. Являясь малайзийской территорией, находится в непосредственной близости от малайзийско-индонезийской морской границы.

В архипелаг входят несколько островов, наиболее крупными из которых являются Лигитан (0,076 км²), по названию которого именуется вся островная группа, и Мабул (0,21 км²). Кроме того, в его составе имеются песчаные банки, верхушки которых появляются на поверхности только в период морских отливов (например, Капалай), а также многочисленные коралловые рифы. Архипелаг не следует путать с одним из входящих в его состав рифов, также носящим название Лигитан или Лигитанский риф (расположен в западной части архипелага).

Климат 
Климат экваториальный, влажный, в целом типичный для северо-восточной части Калимантана. Среднегодовой температурный максимум — +39 °C, минимум — +17 °C. Средняя суточная температура — +27—29 °C. Разница между максимальными и минимальными суточными температурами невелика — в среднем 5 °C.

Природные условия 
Значительная часть архипелага представляет собой коралловые рифы. Немногочисленные острова, также, как правило, окруженные рифами, сложены из песка. На наиболее крупных — Лигитане и Мабуле — имеется тропическая растительность: пальмы и кустарники. Фауна собственно островов достаточно бедна — крупных животных нет, встречаются несколько видов грызунов, пресмыкающихся и земноводных. В то же время, акватория архипелага отличается большим природным многообразием — здесь распространены различные виды акул, удильщикообразных (), бычковых (), тригловых (), осьминогов (), кальмаров (), креветок (), крабов, каракатиц, морских змей.

Территориальная и административная принадлежность 
В административном плане Лигитанские острова относятся к району Семпорна (), входящему в состав округа Тавау (), который, в свою очередь, входит в состав восточномалайзийского штата Сабах ().

Суверенитет над входящим в архипелаг островом Лигитан длительное время оспаривался Малайзией и Индонезией: оба государства обосновывали свои претензии различными правовыми и картографическими источниками, унаследованных от бывших метрополий — соответственно, Великобритании и Нидерландов (кроме Лигитана предметом спора был близлежащий остров Сипадан). В 1997 году стороны договорились о передаче вопроса о территориальной принадлежности Лигитана и Сипадана на рассмотрение Международного суда ООН, который в декабре 2002 года принял решение в пользу Малайзии, объявив оба острова её территорией. Вердикт Суда был безоговорочно признан властями Индонезии.

Население 
Единственным постоянно обитаемым островом архипелага является Мабул: там, по итогам переписи 1999 года, проживало около 2000 человек. На Мабуле имеется два поселка — Мабул () и Мусу (), находящихся, соответственно, в южной и северной частях острова. Примечательно, что их население, несмотря на малую площадь острова, разнородно по происхождению: жители поселка Мабул являются в основном потомками переселенцев с филиппинского архипелага Сулу, жители Мусу — выходцами с различных малайзийских островов. Верующие — мусульмане-сунниты (на острове имеется мечеть).

На некоторых других островах длительное время проживают работники расположенных там гостиниц и других объектов социально-экономической инфраструктуры, которые, как правило, являются жителями близлежащих районов Калимантана.

Экономика 
Традиционные занятия островитян — рыболовство и выращивание кокосов. С 1970-х годов на архипелаге начала развиваться индустрия туризма — прежде всего, с упором на возможности дайвинга, сноркелинга и других видов морского отдыха. Активизации притока туристов позднее способствовало мирное урегулирование малайзийско-индонезийского спора за суверенитет над Лигитаном и Сипаданом, способствовавшее общему оздоровлению ситуации и, в частности, активизации морского судоходства в этой части моря Сулавеси.

В 2000-х годов острова Лигитан утвердились в качестве одной из наиболее популярных курортных зон Восточной Малайзии. Основными элементами местной туристической инфраструктуры являются гостинично-курортные комплексы «Сипадан-Мабул резорт» и «Сипадан-Капалай дайв резорт», расположенные, соответственно на входящих в архипелаг острове Мабул и банке Капалай.

Транспорт 
Основное морское сообщение с архипелагом осуществляется через порт города . Оттуда, в частности, на имеющие курортное значение острова ежедневно прибывают скоростные катера, обеспечивающие перевозку туристов, части облуживающего персонала и необходимых грузов. На некоторых островах имеются вертолетные площадки.

Примечания

Топографические карты 
  Лигитанские острова находятся в нижней части листа.

Ссылки 
  
  

Острова Малайзии
Сабах